Тубу — група мов у складі сахарської сімʼї. 

До неї входять такі мови:
 дазага (487000 мовців у Чаді (2013 р.), 50000 — в Нігері (2007 р.));
 тедага (28500 мовців у Чаді (1993 р.), 2000 — в Лівії (2001 р.), 10000 — в Нігері (1998 р.), 2000 — в Нігерії (1990 р.)).

Писемність 
Мови тубу користуються латинською абеткою. Також для них розробляється версія арабського письма.

Латинське письмо

Мова дазага 
У Чаді використовують таку абетку.

Існує також інша версія латинської азбуки.

 Довгі голосні передаються подвоєнням букв для голосних.
 Подвоєння приголосних позначається написанням двох букв для приголосних.
 Тони на письмі не передаються (дазага — тональна мова).
 Для мови дазага характериний сингармонізм, тобто в одному слові може зустрічатися або тільки перша група голосних ([e], [o], [u], [i]), або тільки друга ([ɛ], [ɔ], [ʊ], [ɪ]). Тому якщо у слові наявні тільки голосні [e], [o], [u], [i], то на письмі це передається написанням циркумфлекса тільки над першою буквою для голосного. Наприклад: ciŋafu [t͡ʃɪ̀ŋàfʊ́] (рис), dêgil [dégìl] (мавпа).

Мова тедага 
Такий алфавіт використовується у Чаді.

Арабське письмо 
Розробкою арабського письма для мов тубу займається Ісламська організація з питань освіти, науки і культури (/ISESCO). Також в Нігері, можливо, будуть використані знаки ,  і  (для звука [ə]).

Примітки

Зображення 

Писемності Африки
Мови Чаду
Мови Нігеру
Мови Нігерії
Мови Лівії
Сахарські мови